Историја Лужичких Срба — историја лужичкосрпског народа
 Историја Лужичких Срба (монографија) — монографија о историји Лужичких Срба у четири тома (Бауцен, 1974—1979)

Види још

 Историја лужичкосрпског народа (монографија) — монографија о историји Лужичких Срба, коју су написали А. Богуславски и М. Горник (Ст. Петерсбург, 1861)